Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1989/90 war die 44. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der VfB 06 Langenfeld nach drei Spielzeiten, der SV Wermelskirchen nach einer Saison und Rot-Weiß Oberhausen nach elf Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger FC Kray (erstmals in der Verbandsliga), Preussen Krefeld (Rückkehr nach 33 Jahren) und VfB Lohberg (Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurden erstmals der VfB Homberg, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der SV Schwafheim verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der SC Kleve 63 nach acht Jahren, die SSVg Velbert nach vier Spielzeiten und Viktoria Goch elf Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1989
Fußballsaison 1989/90